Koto (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
 Koto (band), een Italiaanse muziekgroep in het genre Italodisco
 Koto (houtsoort), een houtsoort
 koto (instrument), een Japans muziekinstrument
 Koto (kleding), een Surinaams kledingstuk
 Koto (Kluet Tengah), een bestuurslaag in Indonesië
 Koto (Pulau-Pulau Batu), een bestuurslaag in Indonesië
 Koto (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio